Gouvernement Simítis peut désigner ces gouvernements grecs :

Gouvernement Simítis  entre le  et le  ; 
 Gouvernement Simítis  entre le  et le  ; 
 Gouvernement Simítis  entre le  et le .